NGC 5285 (другие обозначения — ZWG 17.65, NPM1G +02.0351, PGC 48688) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

5285
Дева (созвездие)